Э́шби () — английская фамилия. Известные носители:

 Эшби, Винфред (1879—1975) — американский патолог.
 Эшби, Джеффри Ширс (род. 1954) — американский астронавт.
 Эшби, Иан (Ian Ashbee, род. 1976) — английский футболист.
 Эшби, Линден (Linden Ashby, род. 1960) — американский актер.
 Эшби, Тёрнер (Turner Ashby, Jr., 1828—1862) — кавалерийский командир армии Конфедерации в годы гражданской войны.
 Эшби, Томас (1874—1931) — британский археолог.
 Эшби, Уильям Росс (William Ross Ashby, 1903—1972) — английский психиатр и специалист по кибернетике.
 Эшби, Фелисити (1913—2008) — британская мемуаристка, дочь Чарльза Роберта Эшби.
 Эшби, Хэл (Hal Ashby, 1929—1988) — американский деятель кино, монтажёр и режиссёр.
 Эшби, Чарльз Роберт (Charles Robert Ashbee; 1863—1942) — английский архитектор и дизайнер.

Другое 
 «Эшби» — комедийно-драматический фильм, созданный Тони Макнамара.

См. также 
 Ашби (город, Миннесота) — город в штате Миннесота, США.